Philippe Baillet, joueur français de basket-ball (1940-2015).
 Philippe Baillet, traducteur italianiste français (né en 1951).